Липарит Еносович Симонянц () — советский учёный, доктор технических наук, заведующий кафедрой прикладной механики Грозненского нефтяного института (ГНИ), почётный работник газовой промышленности СССР, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР и Чечено-Ингушской АССР, ветеран Великой Отечественной войны.

Биография 
В 1937 году окончил нефтяной техникум в Грозном, а через пять лет — Грозненский нефтяной институт. По окончании института ушёл на фронт. В 1944 году стал начальником лаборатории Грозненского нефтяного научно-исследовательского института. Находился на этой должности до 1949 года. В 1947 году защитил кандидатскую диссертацию в Азербайджанском институте нефти и промышленности. В 1949 году стал заведующим кафедрой прикладной механики Грозненского нефтяного института. В 1965 году защитил докторскую диссертацию в институте имени Губкина.

С 1952 по 1989 годы Симонянц заведовал кафедрой машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов. За эти годы кафедра подготовила 3900 специалистов, а 20 человек под руководством Симонянца защитили кандидатские диссертации. В 1952—1963 годах работал проректором ГНИ по учебной работе. Симонянц является автором 10 изобретений и 250 научных трудов.

Семья 
Сын Сергей — доктор технических наук, профессор, специалист в области бурового оборудования.

Награды и звания 

 Три медали;
 Доктор технических наук (1965);
 Профессор;
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР;
 Заслуженный деятель науки и техники Чечено-Ингушской АССР;
 Орден Дружбы народов (1981);
 Почётный нефтяник СССР;
 Почётный работник газовой промышленности СССР.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Участники Великой Отечественной войны
Выпускники Грозненского нефтяного университета
Преподаватели Грозненского нефтяного университета
Изобретатели СССР